Erste Republik steht für:

 Weimarer Republik, das Deutsche Reich von 1919 bis 1933
 Erste Republik (Österreich), Deutschösterreich bzw. Republik Österreich (1919–1934)

sowie:
 Erste Republik Albanien, vom Ersten Weltkrieg bis zum Königreich des Zogu (1920–1928)
 Alte Republik, in Brasilien die Zeit von der Abschaffung der Monarchie bis zur Machtübernahme Vargas (1889–1930)
 Erste Republik (Gambia), präsidiale Republik (1970–1994)
 Erste Französische Republik, von der Revolution bis zur napoleonischen Restauration (1792–1804)
 Erste Republik (Mexiko), zwischen Erstem und Zweitem Kaiserreich (1824–1864)
 Erste Republik (Italien), von der Ausrufung der Republik bis zu den Politskandalen und der Wahlrechtsreform (1946–1994)
 Erste Republik (Demokratische Republik Kongo), von der Unabhängigkeit bis zur Machtübernahme Mobutus (1960–1965)
 Erste Koreanische Republik, in Südkorea die Regierungszeit von Rhee Syng-man (1948–1960)
 Erste Republik (Mali), von der Unabhängigkeit von Frankreich bis zum ersten Putsch im Lande (1960–1968)
 I. Republik (Nigeria)
 Polen-Litauen, die Adelsrepublik bis zur Dritten Teilung Polens (1569–1795)
 Erste Philippinische Republik, ab der Unabhängigkeit von Spanien bis zur US-Besetzung (1899–1901)
 Erste Portugiesische Republik, zwischen dem Fall der Monarchie und dem Militärputsch (1910–1926)
 Erste Spanische Republik, von der Abdankung Königs Amadeus bis zur Restauration der Bourbonen (1873–1874)
 Erste Slowakische Republik, die vom nationalsozialistischen Deutschland abhängige Slowakei (1939–1945)
 Erste Tschechoslowakische Republik, in der Tschechoslowakei die Zwischenkriegszeit (1918–1938)
 Erste Republik (Vietnam), die Regierungszeit von Ngô Đình Diệm (1955–1963)

Siehe auch:
 Zweite Republik
 Dritte Republik
 Vierte Republik
 Fünfte Republik
 Sechste Republik
 Erstes Reich (das Heilige Römische Reich)
 Erster Stand (der Klerus)